The Rock (band), een Nederlandse band
 The Rock (film), een Amerikaanse film uit 1996
 The Rock (album), soundtrack van bovenstaande film
 Dwayne Johnson, een Amerikaans worstelaar en acteur met The Rock als bijnaam
 de Engelse aanduiding voor Gibraltar en de Rots van Gibraltar
 de bijnaam voor de Amerikaanse gevangenis Alcatraz
 The Rock (gebouw), een gebouw aan de Amsterdamse Zuidas
 The Rock (Frankie Miller), een album van Frankie Miller
 The Rock (Frankie Miller Band)